«Бэтмен против Черепашек-ниндзя» () — рисованный мультипликационный фильм 2019 года, созданный на основе комикса-кроссовера о Бэтмене и Черепашках ниндзя под названием Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Джеймса Тиниона IV и Фредди Уильямса II.

Сюжет 
 черепашки ниндзя появляются в готеме чтобы остановить Шредера который хочет украсть расеяватель облаков но встречают пингвина и его банду в то время шредер встречает Бэтмена черепахи попеждают пингвина а шредер мощным ударом обезвреживает Бэтмена черепахи оставляют банду пингвинов чтобы их забрала полиция но упускают самого пингвина, позже они встречают Бэтмена который им не рад и они дерутся думая что бэтмен работает с шредером но бэтмен с лёгкостю одолевают его и они убегают. Шредер приходит к логову с пустыми руками и встречает Рас аль'кулу который работает с ним Робин шпионит за ними и уходит в то время бэтмен и черепахи ниндзя обединяются после столкновение в бэтпещере. Шредер и рас аль'кул идут в тюрьму для особо опасных для освобождение джокера чтобы он им дал рецепт зелье который сводит с ума людей (так он стал джокером) а они дают ему мутаген который превращает людей в животных он делает это со своими приспешниками мистер фриз, Харли, пугало, Бэйн, ядовитый плющ и двуликий и себя тоже. Бэтмен находит следы мутагена в психушке и направляются туда  там их встречает полушакал Харли Квин и они разделяются Микельанджело, Робин и рафаель идут через кухню и им встречаются мистер фриз (белый медведь) донатела и бэтгёрл идут через спортзал и им встречаются Бэйн (тигр) бэтмен и Леонардо идут через подвал где им встречается пугало (ворон) черепахи убегают от  белого медведя и идут через другую комнату где им  встречается и ядовитый плющь но она застряла в полу и не может дотянуться до них и они убегают дальше до главной комнаты где их встречает двуликий с двумя лицами волка а в балконе встречается джокер (кобра) Бэтмен и Леонардо одолевает ворона и идут следом в главную комнату Бэйн почти сломал позвоночник Донателло но он оказывается под панцирем и он сломает свою колено начинается схватка черепахи не слушая Бэтмена отрывают мешки на голове у заложников и это был обман на самом деле там был электрошокер который нейтрализует Леонардо и Рафаэля Микеланджело робин бросаются на помощь в конечном итоге появляется мистер фриз и замораживает Бэтмена и джокер вкалывает своё зелье в Бэтмена с мутагеном и он становится гигантской летучей мыши и сходит с ума и атакует всех, в конечном итоге Микеланджело вкалывает в бэтмены антизилия и он становится собой в пещере он говорит черепашкам идти домой так как они не слушают приказы потом Рафаэль убеждает ему что они команда и могут ошибиться Бэтмен соглашается и  они продолжают битву направляя станцию клоговую Шредера там он объединили рассеиватель облаков их специальным аппаратом чтобы тот сделал Дождь из мутагена и зелье Джокера чтобы все стали мутантами и безумными и разрушили готем они идут туда начинается схватка между Леонардо Донателло и рас алькулом, и Бэтменом и шредером, и другими приспешниками рас алькуль побеждает Леонардо и сломает руку Донателло Леонардо добивает его до конца Но он сопротивляется и сокрушают его в конечном итоге или она-то ударит его в уязвимое место и нокаутирует его, бэтмен сокрушает шредера и он падает с чанс химикатами все уходят а рассеиватель облаков врезается в станцию и взрывается все уходят без пещере все наслаждаются пиццей в конце титров Шредер выходит из химиката и становится Джокером.

В ролях 
 Трой Бейкер — Бэтмен, Джокер
 Эрик Бауза — Леонардо
 Даррен Крисс — Рафаэль
 Кайл Муни — Микеланджело
 Барон Вон — Донателло
 Том Кенни — Пингвин
 Кэс Анвар — Ра'с аль Гул
 Джон Ди Маджио — Мистер Фриз
 Тара Стронг — Харли Квинн, Ядовитый плющ
 Карлос Алазраки — Бэйн
 Бен Жиру — Робин
 Рэйчел Блум — Бэтгерл
 Кит Фергюсон — Бакстер Стокман, Двуликий
 Брайан Джордж — Альфред
 Эндрю Кишино — Шреддер
 Джим Мескимен — Комиссар Гордон, Пугало

Производство 
В октябре 2016 года «We Got This Covered» сообщили, что Warner Bros. Animation рассматривает адаптацию комикса «Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles». В феврале 2019 года было официально объявлено, что анимационная адаптация минисерии комикса была в производстве и будет выпущена весной.

Релиз 
Первый трейлер мультфильма был выпущен 12 марта 2019 года. Мировая премьера мультфильма состоялась на WonderCon в Анахайме 31 марта 2019 года. Мультфильм был выпущен для Digital 14 мая 2019 года, а 4K Ultra HD Combo Pack и Blu-ray Combo Pack 4 июня 2019 года.

Критика 
«Бэтмен против Черепашек-ниндзя» получил положительные отзывы. Rotten Tomatoes, основываясь на 14 рецензиях, дал мультфильму 100% свежести со средним рейтингом 7,3 / 10.

Сборы 
Мультфильм заработал в прокате $3 898 811 от продажи на видео.

Примечания 

Рисованные мультфильмы США
Мультфильмы о Бэтмене
Мультфильмы о Черепашках-ниндзя
Мультфильмы США 2019 года
Мультфильмы о мутантах
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы-кроссоверы